В 2009 году женская сборная России по волейболу под руководством нового главного тренера Владимира Кузюткина приняла участие в двух официальных турнирах, проводимых под эгидой ФИВБ и ЕКВ.

Турниры и матчи

Гран-при 

Россия: Борисенко (7 очков), Макарова (16), Муртазаева (7), Фатеева (10), Шешенина (4), Кошелева (16), Кабешова — либеро. Выход на замену: Гамова (3), Стародубова, Жадан (1).  
Южная Корея: Ким Мин Чжи, Юм Хе Сон, Ким Ён Гун, Ян Хе Чжин, Ким Се Ён, Пэ Ю На, Ким Хе Ран — либеро. Выход на замену: О Хён Ми, Ким Хе Чжин, Ли Со Ла.

Россия: Борисенко (11), Макарова (11), Муртазаева (7), Фатеева (12), Шешенина (4), Кошелева (23), Кабешова — либеро. Выход на замену: Гамова (12), Стародубова, Жадан, Седова.  
Доминиканская Республика: Варгас, Мехия, Кабрал, Эченике, Мамбру, де ла Крус, Кастильо — либеро. Выход на замену: Касо, Марте Фрика, Родригес.

Россия: Борисенко (6), Муртазаева (6), Фатеева (16), Гамова (17), Шешенина (2), Кошелева (27), Кабешова — либеро. Выход на замену: Макарова (3), Жадан (3), Стародубова.  
Китай: Ли Цзюань, Сюэ Мин, Ма Юньвэнь, Ван Имэй, Вэй Цююэ, Инь На, Ван Цянь — либеро. Выход на замену: Сюй Юньли, Чу Цзиньлин, Хуэй Жуоци.

Россия: Борисенко (12), Жадан (5), Муртазаева (5), Фатеева (5), Гамова (24), Кошелева (19), Кабешова — либеро. Выход на замену: Наумова (22), Шешенина, Стародубова.  
Южная Корея: Ким Мин Чжи, Юм Хе Сон, Ким Ён Гун, Ян Хе Чжин, Ким Се Ён, Пэ Ю На, Ким Хе Ран — либеро. Выход на замену: О Хён Ми, Ла Хи Вон, Ли Со Ла, Ким Хе Чжин, На Хён Чжон.

Россия: Борисенко (4), Муртазаева (2), Наумова (14), Гамова (19), Старцева (1), Кошелева (17), Кабешова — либеро. Выход на замену: Фатеева (1), Шешенина, Стародубова, Седова (5).  
Пуэрто-Рико: Мохика, Альварес, Роса, А.Крус, Окендо, Ш.Осасио, Сейлхамер — либеро. Выход на замену: Сантос, К.Осасио, Энкарнасьон.

Россия: Борисенко (5), Наумова (3), Седова (13), Гамова (12), Шешенина (2), Кошелева (20), Кабешова — либеро. Выход на замену: Жадан, Фатеева (5), Стародубова.  
Япония: Курихара, Такэсита, Содзи, Араки, Кимура, Сакасита, Сано — либеро. Выход на замену: Кано, Инуэ, Хамагути, Окано.

Россия: Макарова (14), Муртазаева (10), Седова (5), Гамова (23), Шешенина, Кошелева (21), Кабешова — либеро. Выход на замену: Жадан, Фатеева (6), Стародубова, Борисенко.  
США: Кримс, Ричардс, Ларсон, Метколф, Томпсон, Акинрейдью, Сикора — либеро. Выход на замену: Фосетт, Макгиннис, Дэвис, Барбоза, Паолини.

Россия: Макарова (16), Жадан (5), Муртазаева (8), Седова (4), Гамова (17), Кошелева (21), Кабешова — либеро. Выход на замену: Борисенко (7), Фатеева (1), Шешенина, Стародубова.  
Таиланд: Тинкаов, Ситтирак, Апиньяпонг, Хьяпха, Томком, Кантхонг, Буакаев — либеро. Выход на замену: Чайсри, Кханан, Кансинг, Сукмак, Пханусит.

Россия: Борисенко (4), Макарова (9), Фатеева (11), Седова (2), Гамова (18), Шешенина (2), Кабешова — либеро. Выход на замену: Стародубова, Жадан, Муртазаева (2), Кошелева (2).  
Пуэрто-Рико: Мохика, Альварес, А.Крус, К.Осасио, Окендо, Ш.Осасио, Сейлхамер — либеро. Выход на замену: Сантос.

Россия: Борисенко (8), Макарова (12), Жадан (1), Муртазаева (2), Гамова (24), Кошелева (17), Кабешова — либеро. Выход на замену: Сафронова (7), Фатеева (3), Шешенина (1), Седова (3), Стародубова.  
Бразилия: Фабиана, Дани Линс, Таиса, Мари, Наталья, Шейла, Фаби — либеро. Выход на замену: Сасса, Ана Тиеми, Карол Гаттаж, Жойс, Режиана.

Россия: Борисенко (3), Макарова (22), Муртазаева (7), Гамова (20), Шешенина (3), Кошелева (14), Кабешова — либеро. Выход на замену: Жадан, Сафронова, Фатеева (7), Стародубова.  
Япония: Курихара, Такэсита, Содзи, Араки, Кимура, Кано, Сано — либеро. Выход на замену: Окано, Ямагути, Хамагути, Инуэ.

Россия: Борисенко (9), Макарова (19), Муртазаева (10), Гамова (10), Шешенина (3), Кошелева (30), Кабешова — либеро. Выход на замену: Жадан, Наумова (3), Стародубова, Седова.  
Китай: Ли Цзюань, Сюэ Мин, Ма Юньвэнь, Ван Имэй, Вэй Цююэ, Инь На, Чжан Сянь — либеро. Выход на замену: Чу Цзиньлин, Сюй Юньли, Шэнь Цзинси, Чжао Яньни.

Россия: Борисенко (8), Макарова (14), Муртазаева (5), Гамова (21), Шешенина, Кошелева (19), Кабешова — либеро. Выход на замену: Жадан (2), Сафронова, Седова, Стародубова, Наумова (1).  
Германия: Вайсс, Байер, Фюрст, Бринкер, Козух, Сушке, Черлих — либеро. Выход на замену: Ханке, Росс, Маттес.

Россия: Жадан, Муртазаева (5), Наумова (12), Седова (3), Гамова (22), Кошелева (11), Кабешова — либеро. Выход на замену: Макарова (2), Сафронова, Старцева.  
Нидерланды: К.Сталенс, Хурман, Ч.Сталенс, Флир, И.Виссер, Стам, ван Тинен — либеро. Выход на замену: Гротхёйс, Блом, Венсинк.

После годичного отсутствия сборная России вернулась в число участников Гран-при. На предварительном этапе значительно обновлённая российская команда заняла 4-е место и вышла в финальный турнир. Финал проводился среди шести команд по круговой системе. В нём российские волейболистки выиграли четыре матча из пяти и стали серебряными призёрами розыгрыша.

Чемпионат Европы 

Россия: Борисенко (7), Сафронова (5), Седова (5), Гамова (26), Шешенина (1), Кошелева (20), Кабешова — либеро. Выход на замену: Фатеева, Муртазаева, Жадан.
Болгария: Василева, С.Филипова, Дебарлиева, Янева, Петкова, Читигой, М.Филипова — либеро. Выход на замену: Германова, Заркова, Сабкова, Колева, Цветанова.

Россия: Борисенко (8), Муртазаева (4), Сафронова (9), Гамова (15), Шешенина (4), Кошелева (17), Кабешова — либеро. Выход на замену: Седова (2), Макарова, Жадан.
Беларусь: Шевченко, Скрабатун, Тумас, Гендель, Аксёнова, Пальчевская, Лебедева — либеро. Выход на замену: Марковская, Обухович, Климович.

Россия: Сафронова (6), Меркулова, Седова (4), Гамова (29), Шешенина (1), Кошелева (19), Кабешова — либеро. Выход на замену: Макарова (12), Муртазаева (5), Жадан, Фатеева, Борисенко.
Бельгия: ван де Стейне, де Карне, Лейс, Альбрехт, Дирикс, Виндефогель, ван Вайренберг — либеро. Выход на замену: Руссо, Ореманс, Витток.

Россия: Борисенко (9), Макарова (10), Жадан, Муртазаева (3), Гамова (26), Кошелева (22), Кабешова — либеро. Выход на замену: Сафронова (6), Седова (6), Шешенина (2).
Испания: Санчес, Фернандес, Ламас, эль-Аммари, Гонсалес, Эрнандес, Рамирес — либеро. Выход на замену: Гарсия Маркес, Параха, Дельгадо.

Россия: Борисенко (6), Сафронова (11), Седова (11), Гамова (22), Шешенина, Кошелева (12), Кабешова — либеро. Выход на замену: Муртазаева (1), Макарова (3), Жадан (1).
Польша: Садурек, Ягело, Беднарек, Качор, Бараньска, Гайгал, Зеник — либеро. Выход на замену: Бельцик, Бамбер, Пыкош, Май.

Россия: Борисенко (6), Сафронова (10), Седова (3), Гамова (37), Шешенина (2), Кошелева (14), Кабешова — либеро. Выход на замену: Жадан, Макарова (1), Муртазаева, Фатеева.
Нидерланды: Стам, И.Виссер, Флир, Ч.Сталенс, Венсинк, К.Сталенс, ван Тинен — либеро. Выход на замену: Хурман, Гротхёйс.

На первом групповом этапе сборная России обыграла всех своих соперников и без очковых потерь вышла в следующий раунд первенства. Поражения в двух заключительных матчах второго группового этапа не позволили российской команде выйти в полуфинал и оставили её за чертой призёров турнира.

Итоги 
Всего на счету сборной России в 2009 году 20 официальных матчей. Из них выиграно 14, проиграно 6. Соотношение партий 51:30. Соперниками россиянок в этих матчах были национальные сборные 15 стран.

Состав 
В скобках после количество игр указано число матчей, проведённых волейболисткой в стартовом составе + в качестве либеро.

 Главный тренер — Владимир Кузюткин.
 Тренер — Ришат Гилязутдинов.

Всего в 2009 году в составе сборной России в официальных турнирах играло 15 волейболисток.

Другие турниры 
 Кубок первого президента России Б. Н. Ельцина по волейболу. 28 июня—2 июля.  Екатеринбург, Нижний Тагил.
 Групповой этап — Беларусь 3:1, Япония 1:3, Азербайджан 2:3.
 Полуфинал — Нидерланды 3:1. Финал — Япония 3:2. Итог — 1-е место.

Ссылки и источники 
 Розыгрыш Гран-при 2009 на сайте ФИВБ
 www.todor66.com
 Архив газеты «Спорт-Экспресс» за 2009 год.

Матчи женской сборной России по волейболу по годам
Спорт в России в 2009 году